Cincinnati Masters 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2020 z cyklu Cincinnati Masters rozgrywany w dniach 22–29 sierpnia 2020 roku w Nowym Jorku na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 674 780 dolarów amerykańskich.

Turniej, normalnie odbywający się w Cincinnati, został przeniesiony na obiekty USTA Billie Jean King National Tennis Center, aby uniknąć niepotrzebnych podróży zawodników przed odbywającym się w tym samym miejscu wielkoszlemowym US Open.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Stanach Zjednoczonych
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19